Ivan Stevanović ist der Name folgender Personen:

* Ivan Stevanović (Handballspieler) (* 1982), kroatischer Handballspieler
 Ivan Stevanović (Fußballspieler) (* 1983), serbischer Fußballspieler